Nayarit puede referirse a:
 Nayarit, estado o entidad federativa integrante de México; 
 Nayarit, localidad del municipio de La Concordia, Chiapas, México; 
 Nayarit, localidad del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, México; 
 Nayarit, localidad del municipio de Villaflores, Chiapas, México; 
 Nayarit, localidad del municipio de Yajalón, Chiapas, México; 
 Nayarit, localidad del municipio de Mexicali, Baja California, México; o 
 Nayarit Castellot, localidad del municipio de Champotón, Campeche, México;
Nayarit, caudillo de los nayaritas;